То́гульский райо́н — административно-территориальное образование (сельский район) и муниципальное образование (муниципальный район) в  Алтайском крае России.

Административный центр — село Тогул, расположенное в 200 км от Барнаула.

География 
Район расположен на северо-востоке края. Граничит с Заринским, Кытмановским, Целинным и Ельцовским районами Алтайского края. На востоке граничит с Прокопьевским районом Кемеровской области.

Площадь — 2000 км².

Рельеф холмистый, отроги Салаирского кряжа. Климат континентальный. Средняя температура января −16,5 °C июля +18,8 °C. Годовых атмосферных осадков — 520 мм. Почвы — чернозёмные оподзоленные, частично выщелоченные, серые лесные, болотные. Добываются глина, песок, разведан запасы щебня, гранита, золота.

По территории района протекает реки Чумыш, Уксунай, Тогул.  Имеется 52 озера, самое крупное Ульяновский пруд.

Флора 
Половина территории района покрыта лесами. Растут пихта, берёза, осина, ель, ива, черёмуха, калина, сибирский кедр.

Фауна 
Обитают: из зверей — лось, косуля, медведь, волк, рысь, лиса, выдра, норка, заяц, белка. Птиц — рябчик, глухарь, тетерев, утка, сойка, журавль. Из рыб — карась, линь, щука, окунь, хариус, налим.

История 
Образован в 1924 году. 15 января 1944 года 4 сельсовета Тогульского района были переданы в новый Яминский район. 1 февраля 1963 года упразднён, 30 декабря 1966 года восстановлен.

Население

Национальный состав

Административно-муниципальное устройство 
Тогульский район с точки зрения административно-территориального устройства края включает 5 административно-территориальных образований — 5 сельсоветов.

Тогульский муниципальный район в рамках муниципального устройства включает 5 муниципальных образований со статусом сельских поселений:

2 июля 2008 года Тогульский и Шумихинский сельсовет объединены в Тогульский сельсовет с административным центром в селе Тогул.

В 2010 году Верх-Коптельский, Уксунайский и Старотогульский сельсоветы объединены в Старотогульский сельсовет.

Населённые пункты 
В Тогульском районе 12 населённых пунктов:

В 2000 г. упразднено село Верх-Тогул.

11 сентября 2008 года было упразднено село Малиновая Грива Шумихинского сельсовета

Экономика 
Основное направление экономики — сельское хозяйство. Развиты производство зерна, молока. На территории района расположены свинокомплекс «Антипинский», лесхоз, льнозавод, хлебозавод, Тогульский заказник.

Транспорт 
По территории района проходит автомобильная дорога  Мартыново — Залесово.

Примечания

Ссылки 
 Тогульский район на сайте краевой администрации
 Администрация Тогульского района

Районы Алтайского края